Christopher Monckton (ur. 1952) – brytyjski arystokrata, dziennikarz i doradca polityczny, 3. wicehrabia Monckton of Brenchley
 Christopher J. Monckton (ur. 1954) – brytyjski muzyk, kompozytor i podróżnik